Die Sydney Tennis Classic 2022 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 15. Januar 2022 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fand parallel das Adelaide International II statt. Beide Turniere zählten zur Kategorie ATP Tour 250.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel sowie die acht topgesetzten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld sowie die finanziellen Verbindlichkeiten betrugen jeweils 521.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 9. und 10. Januar 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen auch drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Sydney